The Invincibles () steht für:

Sport:
 die australische Cricket-Nationalmannschaft auf ihrer Ashes Tour 1948 nach England
 die australische Rugby-League-Nationalmannschaft auf ihrer Europatour 1982
 die neuseeländische Rugby-Union-Nationalmannschaft auf ihrer Europa- und Kanadatour 1924/25
 den FC Arsenal in der Premier League 2003/04
 den Port Adelaide Football Club in der South Australian National Football League 1914
 Preston North End in der Football League 1888/89

Sonstiges:
 Les Invincibles, französisch-kanadische Fernsehserie
 Irish National Invincibles, eine Splittergruppe der irischen Republikanischen Bruderschaft der 1880er Jahre

Siehe auch:
 Invincible